Песцовое  — топоним (основной тип: лимноним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Песцовое — озеро, правобережье р. Талягрыткын, координаты 67°37' с. ш. 176°51' в. д., код ГКГН 790522.
 Песцовое — озеро, правобережье руч. Запутанный, координаты 63°57' с. ш. 171°17' в. д., код ГКГН 789253.
 Песцовое — озеро, севернее оз. Дуга, координаты 64°27' с. ш. 176°51' в. д., код ГКГН 783324.
 Песцовое — озеро, юго-западнее оз. Кыргогытгын, координаты 64°07' с. ш. 176°31' в. д., код ГКГН 767551.
 Песцовое — озеро, левобережье р. Паляваам, координаты 68°21' с. ш. 175°05' в. д., код ГКГН 791362.
 Песцовое — урочище, южнее оз. Галечное, координаты 64°42' с. ш. 178°37' в. д., код ГКГН 789934.
 Песцовое — урочище, западнее оз. Гагачье, координаты 64°58' с. ш. 177°54' в. д., код ГКГН 555618.
 Песцовое — озеро, на р. Незаметная, юго-восточнее оз. Конталягытгын, координаты 66°53' с. ш. 178°25' в. д., код ГКГН 554928.
 Песцовое — озеро, левобережье р. Танеевка, координаты 64°29' с. ш. 177°07' в. д., код ГКГН 555162.

См. также 
 Песцовая
 Песцовый
 Песцовые